A 2006–2007-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvennegyedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak. A 9-14. helyezettek a kiesés elkerüléséért játszottak két kört.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Kereszttáblázat

Rájátszás

1-8. helyért

9–14. helyért

Díjak 

Kosárlabda-bajnokság évei